Международный союз исследователей общественных насекомых (International Union for the Study of Social Insects, IUSSI) — объединение ученых энтомологов разных стран, занятых исследованиями общественных насекомых (муравьев, термитов, пчёл, шмелей, ос). Основан в 1951 году в Амстердаме.

История 
Международный союз исследователей общественных насекомых (International Union for the Study of Social Insects — IUSSI, или l’Union internationale pour l'étude des insectes sociaux, или Internationalen Union zum Studium der sozialen Insekten) был основан группой энтомологов на Международном энтомологическом конгрессе (International Congress of Entomology) в Амстердаме в 1951 и теперь он объединяет в своих рядах более тысячи ученых из разных стран, объединенных в несколько региональных секций (в разные годы до 15).

Союз издает свой ежеквартальный научный журнал Insectes Sociaux и проводит международные конгрессы, посвященные общественным насекомым. Есть и Российская секция IUSSI, организованная усилиями сотрудников кафедры энтомологии Санкт-Петербургского государственного университета в 1989 году по инициативе профессора В. Е. Кипяткова.

Секции 
 Российская секция
 Australian Section 
 Bolivarian Section  (испаноязычная секция Латинской Америки)
 Brazilian Section 
 Central European Section  (германоязычная секция, бывшая German Section)
 French Section 
 Italian Section 
 Japanese Section  (на японском языке)
 North American Section 
 Northwest European Section   (бывшая British Section)

The Hamilton Award 
Международным Союзом учреждена почетная премия The Hamilton Award, которая вручается на Конгрессах раз в 4 года от имени IUSSI одному биологу за его крупный вклад в изучение общественных насекомых. Вместе с мемориальной грамотой вручается денежный приз (US$ 1000). Впервые вручена в 2006 году.
 The 2006 award — Ross Crozier
 The 2010 award — Чарлз Миченер (Charles D. Michener)

Конгрессы

Международные 
 XVII International Congress of IUSSI, 2014. Cairns, Австралия, 13—18 июля 2014 года
 XVI International Congress of IUSSI, 2010. Копенгаген, Дания, 8—14 августа 2010 года IUSSI-2010.
 XV Congress of IUSSI, 2006, Washington D.C., США, 30 июля — 4 августа, 2006
 XIV Congress of IUSSI, 2002, Саппоро, Япония, 27 июля — 3 августа, 2002
 XIII Congress of IUSSI, 1999, Аделаида, Австралия, 29 декабря 1998 — 3 января 1999
 XI Congress of IUSSI, 1990, Бангалор, Индия, август 1990.
 X International Congress of IUSSI, 1986, Мюнхен, 18—22 августа, 1986, Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried.
 IX Congress of IUSSI, 1982, Boulder, Colorado, США, август 1982
 VIII Congress of IUSSI, 1977, Wageningen, Нидерланды, 5—10 сентября, 1977.
 VII Congress of IUSSI, 1973, Лондон, Великобритания, 10—15 сентября, 1973.
 VI Congress of IUSSI, 1969, Берн, Швейцария, 15—20 сентября, 1969.
 V Congress of IUSSI, 1965, Тулуза, Франция, 5—10 июля 1965.
 IV Congress of IUSSI (IV Congresso dell’U.I.E.S.), 1961, Павия (Pavia), Италия, 9—14 сентября 1961.
 III Congress of IUSSI (III Congres De L’Union), 1957, Париж, Франция, 9—13 июля, 1957.
 II Congress of IUSSI (II Internationalen Kongresses), 1955, Вюрцбург, Германия, 3—6 апреля, 1955.
 I Congress of the IUSSI, 1952, Париж, Франция

Европейскиее 
 4th European IUSSI Congress, 2008, La Roche-en-Ardenne, Бельгия, 30 августа — 4 сентября 2008 .

Журналы 
 Insectes Sociaux, международный научный журнал, основан в 1953 году, первый том вышел в 1954 году. С 1990 года главный редактор — профессор Johan Billen (Katholieke Universiteit Leuven, Лёвен, Бельгия). Выпускается издательством Birkhäuser (Базель, Швейцария) ежеквартально (№ 1 — февраль, № 2 — май, № 3 — август, № 4 — ноябрь). В феврале 2009 года вышел 56-й том (№ 1).

См. также 
 Мирмекология
 International Society of Hymenopterists

Примечания

Ссылки 
 www.iussi.org

Энтомологические организации
Энтомологические общества
Организации, основанные в 1953 году